Mesodesma är ett släkte av musslor. Mesodesma ingår i familjen Mesodesmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Mesodesma